Z30 peut faire référence :
 Prise en charge d'une contraception, d'après la classification internationale des maladies ;
 Toyota Soarer Z30 series, troisième  génération de la Toyota Soarer ;
 Z-30, voie rapide urbaine espagnole, située dans la communauté autonome d'Aragon ;

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres